Roberto Lerici (1887-198?), militare italiano
 Roberto Lerici (1924-2004), calciatore italiano
 Roberto Lerici (1931-1992), scrittore ed editore italiano